Гайдáр — восточнославянская фамилия. Происходит от  — "пастух". Среди прочих её носит один из персонажей пьесы А. Корнейчука «Фронт», член военного совета фронта.

Известные носители 
 Гайдар, Аркадий Петрович (настоящая фамилия — Голиков; 1904—1941) — русский советский писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. 
 Гайдар, Борис Всеволодович (1946—2021) — заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994), генерал-лейтенант медицинской службы.
 Гайдар, Егор Тимурович (1956—2009) — российский экономист и политик неолиберального толка
 
 Гайдар, Надежда Александровна — актриса Калининградского драматического театра, заслуженная артистка России (1997).
 Гайдар, Тимур Аркадьевич (1926—1999) — советский и российский контр-адмирал, журналист и писатель.

Происхождение псевдонима 
Тимур Гайдар приводит версии происхождения своей фамилии в книге «Голиков Аркадий из Арзамаса», выпущенной после гибели отца и автора псевдонима Аркадия Гайдара.

Тимур Гайдар пишет, что Аркадий Гайдар на вопрос о происхождении своего псевдонима никогда не отвечал, отшучивался. В своей книге он приводит две версии значения:

 По версии писателя Бориса Емельянова, «Гайдар» означает по-монгольски «всадник, скачущий впереди».
 По версии А. М. Гольдина (школьного друга Аркадия Гайдара), псевдоним представляет собой сокращение русифицированной фразы на французском «Голиков АркадиЙ Д' АРзамас», что означает «Голиков Аркадий из Арзамаса». Распространённое во французском «д» указывает на принадлежность или происхождение, например, «д’Артаньян» означает «из Артаньяна». В защиту этой версии приводится то, что Аркадий учил в детстве французский язык и любил при случае вставлять французские слова и выражения. Он также сначала подписывался просто «Гайдар», без имени (по этой версии, имя уже включено в псевдоним).

Помимо этих, есть ещё одна версия, утверждающая, что когда в апреле 1924 года 20-летний А. Голиков посетил Алупку, то его поразило звучное название Байдарского перевала. «Байдары—Гайдары» — и для него это было не просто игрой звуков. Он уже до этого знал, что по-монгольски «гайдар» — это «всадник, скачущий впереди». Когда в давние времена шли в поход воины-конники, они высылали вперёд всадника, который первым принимал на себя удар врага и непременно должен был выйти из схватки победителем. Так появилась известная во всём мире фамилия писателя.

В украинском языке 
На украинском языке гайда́р означает: 1. «Пастух овец», 2. «Волынщик, т.е. музыкант, играющий на гайде»

Населённые пункты 
 Гайдар — село в автономии Гагаузия (Молдавия).
 Гайдар — прежнее, до 16.01.1998 г., название аула Караколь Атбасарского района Акмолинской области.
 Гайдар — прежнее название села Новоалександровка в Ровеньском районе Белгородской области.

См. также 
 Гайдаров

Примечания 

Люди, известные под псевдонимами